HUF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Terre Haute (Indiana) (Stati Uniti)
 HUF – codice valutario ISO 4217 del Fiorino ungherese, valuta dell'Ungheria